Le terme cinca peut correspondre à :
 la Cinca, une rivière du nord de l’Espagne ;
 au syndrome cinca, une maladie génétique rare.